A Equipe Egípcia da Copa Davis representa o Egito na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação Egípcia de Tênis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe egípcia)

Egito